Марьенков Игорь Валерьевич (9 мая 1975, Лабинск, Краснодарский край — 16 июня 2016, район села Касумкент, Сулейман-Стальский район, Дагестан) — офицер Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Герой Российской Федерации (2016, посмертно). Подполковник.

Биография 
Родился 9 мая 1975 года в городе Лабинск Краснодарского края. Окончил среднюю школу в Лабинске в 1992 году с серебряной медалью. С юношеских лет мечтал о военной службе, занимался карате кёкусинкай. Позднее, в 1996 году, стал мастером спорта по рукопашному бою.

В 1992 году поступил на военную службу, успешно сдав вступительные экзамены в Голицынский военный институт Пограничных войск. Окончил его в 1996 году. С 1996 по 2000 годы служил в Назрановском пограничном отряде на территории Республики Ингушетия в должности начальника отдельной группы специальной разведки отряда. В 2000 году уволен в запас.

Жил в Лабинске, работал в детско-юношеской спортивной школе единоборств города Лабинска.

С июля 2006 года — на службе в Федеральной службе безопасности Российской федерации, служил во 2-м отделе Управления «А» (Альфа) Центра специального назначения ФСБ России. Позднее был переведён в 5-й отдел того же управления. С 2014 года — начальник 1-го отделения 5-го отдела ЦСН ФСБ России. Многократно участвовал в боевых действиях и в оперативно-боевых мероприятиях на Северном Кавказе по ликвидации террористического подполья и уголовных бандформирований. В одной из спецопераций в 2015 году подполковник Марьенков был тяжело ранен, но после лечения и реабилитации вернулся в строй.

С 16 по 17 июня 2016 года участвовал в специальной операции в лесном массиве в Сулейман-Стальском районе Республики Дагестан, где по оперативным данным находилось террористическое формирование. Сначала были обнаружены схрон боевиков, в котором находилось большое количество оружия и боеприпасов, затем блиндаж с боевиками. В завязавшемся бою боевики успели рассредоточиться и оказали ожесточённое сопротивление. Весь лесной массив был блокирован, при попытках вырваться оттуда у сёл Касумкент и Геджух уничтожены 10 боевиков. Среди убитых оказался главарь банды Гасан Абдуллаев (1977 года рождения, позывные Абу-Ясир, Хасан), много лет находившийся в федеральном розыске за террористическую деятельность и убийства, крупная фигура в иерархии боевиков — «амир Южного сектора Вилаята Дагестан Имарата Кавказ», «кадий Южного сектора Вилаята Дагестан». По мнению ФСБ России, Абдуллаев занимал главенствующие позиции в вооружённом подполье после смерти Доку Умарова.

Однако и правоохранительные органы понесли потери в этой операции — 16 июня погиб подполковник ФСБ России Игорь Марьенков и четверо бойцов Дагестанского ОМОНа. И. В. Марьенков похоронен на Николо-Архангельском кладбище Москвы.

Награды 
 Герой Российской Федерации (звание присвоено Указом Президента Российской Федерации в июле 2016 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, посмертно).
 два ордена Мужества
 медаль «За доблесть» с изображением серебряного креста и мечей (ФСБ России)

Память 
 Средней общеобразовательной школе № 11 города Лабинска присвоено его имя.
 На здании этой школы установлена мемориальная доска.
 Мемориальная доска установлена также на здании спортивной школы в Лабинске, в которой занимался И. Марьенков.
 Его имя золотыми буквами высечено на гранитной плите Аллеи Героев на площади Победы.
 Именем И. Марьенкова названа улица села Камсункент в Дагестане.

Примечания

Ссылки и источники 
 
 Информация на сайте Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа».
 Герой из Лабинска. Сайт «Спецназ России».

Выпускники Голицынского пограничного института
Пограничники России
Участники Второй чеченской войны
Сотрудники группы «Альфа»
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище